Völkerball () — концертный альбом группы Rammstein в формате CD+DVD. Состоит из трёх отрывков концертов (в Москве, Токио и Лондоне) и одного полного — Les Arenes De Nimes 2005.

Версии 
Существует три вида альбома — стандартное, специальное и лимитированное издание.

Standart Edition
 DVD — концертное видео (140 минут) — Les Arènes de Nîmes, Франция; Brixton Academy, Лондон, Англия; Club Citta, Токио, Япония; Спорткомплекс «Олимпийский», Москва, Россия)
 CD — концертное аудио (75 минут) — вырезка из концерта во Франции, «Live in Nimes»

Special Edition
 DVD — концертное видео (140 минут) — Les Arènes de Nîmes, Франция; Brixton Academy, Лондон, Англия; Club Citta, Токио, Япония; Спорткомплекс Олимпийский, Москва, Россия)
 DVD — документальное видео (95 минут) — документальный фильм «ANAKONDA IM NETZ» (60 минут), «Making of Reise, Reise» (25 минут)
 CD — концертное аудио (75 минут) — вырезка из концерта во Франции, «Live in Nimes»

Limited Edition
 DVD — концертное видео (140 минут) — Les Arènes de Nîmes, Франция; Brixton Academy, Лондон, Англия; Club Citta, Токио, Япония; Спорткомплекс Олимпийский, Москва, Россия)
 DVD — документальное видео (95 минут) — документальный фильм «ANAKONDA IM NETZ» (60 минут), «Making of Reise, Reise» (25 минут)
 CD — первые 43 минуты 29 секунд аудио с концерта во Франции
 CD — остальные 53 минуты 54 секунды аудио с концерта во Франции
 Буклет, 190 страниц чёрно-белых фотографий с концертного тура

Содержимое дисков

140-минутный DVD

1 CD (Special Edition)

2 CD (Limited Edition)

90-минутный документальный DVD 
 «Anakonda im Netz» (60 минут)
 «Making of the Album» Reise, Reise (25 минут)

Обложка 
Обложка альбома очень схожа с эмблемой XXII летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Считается, что именно на основе этой эмблемы и была создана обложка «Völkerball».

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал, губная гармоника («Los»)
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал, акустическая ритм-гитара («Los»)
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал, акустическая соло-гитара («Los»)
 Оливер Ридель — бас-гитара, бэк-вокал («Stein um Stein», «Sehnsucht», «Ohne dich»)
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные, программирование

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rammstein

Альбомы Rammstein
Альбомы на немецком языке
Концертные альбомы 2006 года
Концертное видео